Toksläktet (Dasiphora) är ett växtsläkte i familjen rosväxter som förekommer i Europa, tempererade Asien, norra och centrala Nordamerika, samt i Kalifornien.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar

Flora of China - Potentilla

Rosväxter